Diese Episodenliste enthält alle Episoden der Informationssendung Wissen vor acht, zunächst sortiert nach Format und dann nach Erstausstrahlung. Die Fernsehsendung umfasst derzeit  verschiedene Folgen.

Übersicht

Wissen vor acht 
Die Erstausstrahlung von Wissen vor acht war am 11. März 2008 im Ersten, die letzte neue Episode wurde am 9. Dezember 2010 ausgestrahlt. Bis zum 27. November 2012 wurden die bereits produzierten Folgen wiederholt und danach gänzlich durch die Formate Mensch, Natur, Werkstatt und Zukunft abgelöst.

Wissen vor acht – Erde 
Die Erstausstrahlung von Wissen vor acht – Erde war am 8. November 2021 im Ersten.

Wissen vor acht – Mensch 
Die Erstausstrahlung von Wissen vor acht – Mensch war am 6. Mai 2014 im Ersten.

Wissen vor acht – Natur 
Die Erstausstrahlung von Wissen vor acht – Natur war am 4. Juli 2013 im Ersten.

Wissen vor acht – Werkstatt 
Die Erstausstrahlung von Wissen vor acht – Werkstatt war am 17. Oktober 2011 im Ersten.

Wissen vor acht – Zukunft 
Die Erstausstrahlung von Wissen vor acht – Zukunft war am 7. November 2011 im Ersten.

Weblinks 
 Wissen vor acht: 
 Wissen vor acht – Erde: 
 Wissen vor acht – Mensch: 
 Wissen vor acht – Natur: 
 Wissen vor acht – Werkstatt: 
 Wissen vor acht – Zukunft:

Einzelnachweise 

Wissen vor acht